Marston (Missouri) — cidade dos Estados Unidos
 Marston (Quebec) — cidade do Canadá
 Marston's — marca de cerveja inglesa

Desambiguações de topônimos